Jing-šan může být:

 Jing-šan (S’-čchuan) – okres v městské prefektuře Nan-čchung v provincii S’-čchuan;
 Jing-šan (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Chuang-kang v provincii Chu-pej.